USS Ozark — три кораблі ВМС США.

 USS Ozark (1863) — річковий монітор. Брав участь у Громадянській війні в США. 
 USS Ozark (BM-7) — монітор «USS Arkansas (BM-7)». Збудований у 1900 році. У 1909 році перейменований на «USS Ozark (BM-7)». Проданий у 1922 році.
 USS Ozark (LSV-2) —  десантний корабель типу «Катскілл» (). Збудований у 1942 році. На служб протягом 1942-1974 років. У 1974 році зданий на злам.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни